taksówka, taxi – środek transportu miejskiego

Filmy i seriale 
 Taxi – amerykański serial telewizyjny
 Taxi – amerykański film z 1953
 Taxi – francuska seria filmów komediowo-sensacyjnych
 Taxi – film z 1998 (pierwsza część serii)

Literatura 
 Taxi – tom wierszy Andrzeja Sosnowskiego z 2003

Muzyka 
 Taxi – rumuński zespół muzyczny
 Taxi – album Bryana Ferry’ego
 Taxi – album Roberta M.